Етрик има више значења:
 Етрик (Вирџинија)
 Етрик (Висконсин)